

Sigle 
 Hepatitis E Virus – virus dell'epatite E
 High Endothelial Venule – venule ad alto endotelio
 High Energy Visible - luce visibile ad alta energia, detta anche “luce blu”
 Hybrid Electric Vehicle – veicolo ibrido elettrico

Altro 
 HEV – abbreviazione di Hazardous EnVironment suit, equipaggiamento dello sparatutto in prima persona Half-Life
 HÉV – sistema ferroviario di trasporto suburbano di Budapest